Алекса́ндр Муравьёв:
 Муравьёв, Александр Андреевич (род. 1937) — советский и российский лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Муравьёв, Александр Захарович (1795—1842) — генерал-лейтенант, герой Русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 
 
 Муравьёв, Александр Николаевич (1792—1863) — декабрист, создатель «Союза спасения», Нижегородский военный губернатор, сенатор, генерал-лейтенант.